Nowy – polska komedia obyczajowa z 1969 roku.
 Nowy – amerykańska komedia z 2002 roku.